Hopkins Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hopkins Farm (Colorado), ID-Nr. 07000341
 Hopkins Farm (New York), ID-Nr. 00001153
 Hopkins Farm (South Carolina), ID-Nr. 07000987